Josu hace referencia a varios artículos:

Origen del nombre
Josu es el equivalente en euskera del nombre propio "Jesús". Como otros muchos nombres vascos fue propuesto por Sabino Arana y Koldo Elizalde. Existe la variante Iosu, así como las correspondientes formas femeninas "Josune" y "Iosune".

Personas
 Josu Aguirre, ciclista profesional;
 Josu Anuzita, portero de fútbol retirado;
 Josu Erkoreka, diputado por el Partido Nacionalista Vasco.
 Josu Jon Imaz, político del Partido Nacionalista Vasco;
 Josu Montero , poeta, dramaturgo y crítico literario;
 Josu Muguruza, periodista y diputado abertzale asesinado por radicales de ultraderecha;
 Josu San Nicolás, expolítico de ideología;
 Josu Sarriegi, futbolista del Panathinaikos;
 Josu Silloniz, ciclista profesional;
 Josu Uribe, entrenador de fútbol;
 Josu Urrutia, exfutbolista y expresidente del Athletic Club de Bilbao;
 Josu Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, dirigente histórico de ETA;
 Iosu Expósito, miembro de la banda punk Eskorbuto y tío del futbolista Unai Expósito.
 Iosu Rivas, futbolista del Pontevedra Club de Fútbol.

Nombres vascos
Nombres masculinos